Список округов штата Нью-Мексико — свод наиболее общих сведений об административном делении штата Нью-Мексико в США. Территория штата разделена на 33 округа. Первые девять округов были созданы в 1852 году (в то время — Территория Нью-Мексико). Округ Санта-Ана, один из девяти первоначальных округов, был присоединён к округу Берналийо в 1876 году. О происхождении названий округов — Этимология названий округов.
Код Федерального стандарта обработки информации () состоит из двузначного кода штата Нью-Мексико 35 и трёхзначного кода округа.

Список округов

См. также 
 Этимология названий округов

Примечания 

Нью-М
Округа